Замкнутая экосистема — экосистема, не предполагающая какого-либо обмена веществом с внешней средой.

Термин чаще всего используется для описания рукотворных экосистем относительно малого масштаба. Такие системы представляют научный интерес и могут потенциально служить в качестве систем жизнеобеспечения во время космических полётов, на космических станциях и в космических поселениях.

Принципы функционирования 
В замкнутых экосистемах любые отходы жизнедеятельности одного биологического вида должны быть утилизированы как минимум одним другим видом. Следовательно, если преследуются цель поддержания жизни человека, то все отходы жизнедеятельности человека должны быть в конечном итоге преобразованы в кислород, пищу и воду.

Замкнутая экосистема обязана иметь в своём составе как минимум один аутотрофный организм. Несмотря на то, что использование хемотрофов также имеет потенциал, на данный момент практически все замкнутые экосистемы основаны на фототрофах, таких как зелёные водоросли.

Примеры

Крупный масштаб 
 Биосфера-2

Средний масштаб 
 MELiSSA, БИОС-3, "Юэгун-1"

Малый масштаб 
 Герметичные аквариумы со специально подобранными параметрами.
 Экосистема в бутылке.

См. также 
 :en:Circular economy

Примечания

Ссылки 
 Статья Создание настольной биосферы в журнале Make Magazine

Колонизация космоса
Экосистемы